Glacière – stazione della metropolitana di Parigi
 Rue de la Glacière – via del XIII arrondissement di Parigi
 Massacri della Glacière – episodio della Rivoluzione francese